La Copa de la UEFA 1998-99 se disputó entre julio de 1998 y mayo de 1999, con la participación total de 104 equipos distintos, representantes de 49 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputaron dos rondas previas, donde 20 equipos se unieron a los otros 44 clasificados directamente para la fase final.

La final, a partido único, se disputó el 12 de mayo de 1999 en el estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, en Rusia, y enfrentó al Parma y al Olympique de Marsella. El equipo transalpino se impuso por un contundente 3-0, logrando así su segunda Copa de la UEFA y cuarto título europeo, sólo 9 años después de su debut en la Serie A italiana.

Rondas previas de clasificación

Primera ronda

Segunda ronda

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA